ZWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andapa (Madagascar)
 zwa – codice ISO 639-3 della lingua zay